Bo Ribbing kan syfta på:

 Bo Ribbing (1560–1640), svensk ämbetsman
 Bo Ribbing (1858–1936), svensk militär